Czternasty rząd Izraela
 Piętnasty rząd Izraela
 Szesnasty rząd Izraela